Halcón se puede referir a:

 Halcón, ave de presa.
 Halcón, torpedero de la armada española.
 Halcón, corbeta de la armada argentina.
 Manuel Halcón, escritor y periodista español.
 El Halcón, personaje ficticio de Marvel.
 Halcón el episodio número 94 de la serie animada Phineas y Ferb. 
 Halcón, grupo especial de la policía bonaerense.
 Halcón M-1943, subfusil argentino.
 Halcón y paloma en política monetaria
 Halcón: Revista de Cultura Griega